L'edizione 1963-64 della Staatsliga (A) vide la vittoria finale del Rapid Vienna.

Capocannoniere del torneo fu Horst Nemec del Austria Vienna con 21 reti.

Classifica finale

Verdetti 
 SK Rapid Campione d'Austria 1963-64.
 Wiener Sport-Club e Grazer AK ammessi al turno preliminare della Coppa delle Fiere 1964-1965.
 SVS Linz, 1. Simmeringer SC e FC Dornbirn retrocesse.

Collegamenti esterni 

Calcio nel 1963
Calcio nel 1964
Fußball-Bundesliga (Austria)